Crain ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Crain im Département Yonne

Crain ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne Crain (1925–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Jesse Crain (* 1981), kanadischer Baseballspieler
 Lucie Crain (1833/34–1902), deutsche Unternehmerin, Frauenrechtlerin, Gründerin der Crainschen Anstalten
 Pam Crain (~1939–2013), indische Jazzsängerin
 Tommy Crain († 2011), US-amerikanischer Musiker
 William H. Crain (1848–1896), US-amerikanischer Politiker

Crain bezeichnet außerdem:

 Crain Communications, US-amerikanisches Medienunternehmen
 Crain Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Krain
 Crane
 Grain